Dinitrofenolo
2,3-dinitrofenolo
2,4-dinitrofenolo
2,5-dinitrofenolo
2,6-dinitrofenolo
3,4-dinitrofenolo
3,5-dinitrofenolo

Altri progetti